Джей-лига 2003 Дивизион 1 — 11-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги Дивизион 1.

Турнирная таблица

First Stage

Second Stage

Overall

Результаты матчей

Символическая сборная
Нарадзаки, Сэйго
Цубои, Кэйсукэ

Накадзава, Юдзи
Огасавара, Мицуо
Фукуниси, Такаси
Оку, Дайсукэ
Эндо, Ясухито
Эмерсон
Уэслей
Кубо, Тацухико

См. также
Вторая лига Японии по футболу 2003

Ссылки
RSSSF 

Япония
2003
Спорт в Японии в 2003 году